Japan Women’s Sevens 2018 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Japan Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 21–22 kwietnia 2018 roku na Mikuni World Stadium w Kitakyūshū będąc trzecim turniejem sezonu 2017/2018.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym piętnaście tysięcy widzów Mikuni World Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona po czteroletniej absencji reprezentacja Chin. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby w lutym 2018 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Jedyną drużyną z kompletem zwycięstw w fazie grupowej była Nowa Zelandia, Australijki zaś doznały pierwszej w tym sezonie porażki. Liderki cyklu uległy też w półfinale Nowozelandkom, które zaś w decydującym pojedynku pokonały znajdujące się po raz pierwszy w finale Francuzki, a najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek Tyla Nathan-Wong. Najwięcej punktów zdobyła Rosjanka Alena Mikhaltsova, która zwyciężyła też w klasyfikacji przyłożeń oraz otrzymała wyróżnienie DHL Impact Player.

Ceny dwudniowych biletów znajdowały się w przedziale 500–4000 JPY.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T3
2018
2018 w Japonii